«Самарка́ндский ве́стник» — областная общественно-политическая газета на русском языке, учредителями которой являются Самаркандский областной Совет народных депутатов и Хокимия́т (Администрация) Самаркандской области. Офис газеты находится в центре города Самарканда, на улице Турсунова. Газета «Самаркандский вестник» имеет объединенную редакцию с узбекоязычной газетой «Зарафша́н», учредителями которой также являются Самаркандский областной Совет народных депутатов и Хокимият Самаркандской области.

Первый выпуск газеты вышел на свет 11 июня 1917 года, и таким образом «Самаркандский вестник» является одной из старейших газет в Узбекистане. В первые годы своего существования газета называлась «Самарканд». В последующие годы газета выходила под названиями «Голос Самарканда», «Пролетарий», «Узбекистанская правда» и «Ленинский путь». В сентябре 1991 года газета получила свое нынешнее название. Является одной из самых популярных русскоязычных газет в Самарканде. В газете работали и работают ряд известных в республике журналистов, корреспондентов, поэтов, писателей и общественных деятелей. Работниками газеты в прошлом являлись такие известные личности как Эль-Регистан — соавтор государственного гимна СССР, Ефим Ташлицкий, Владимир Ходасевич, Лев Корсунский, Искандер Хисамов, Рафаэль Соколовский,  Наталья Шакирова, Владимир Попов, Леонид Ветштейн, Ирина Киреева, Борис Щеголихин, Вячеслав Енютин, Валерий Пустовалов, Наталья Инькова, Рахимбек Шакирбеков, Галина Троицкая, Людмила Дузинская, Эдуард Сагалаев и другие.

Ссылки и источники 
 Официальный сайт газеты «Самаркандский вестник» — sv.zarnews.uz

Самарканд
Средства массовой информации Самарканда
Газеты Узбекистана на русском языке